Несколько кораблей ВМС Аргентины носили название ARA Libertad (Либерта́д, ).

 ARA Libertad (1892) — броненосец береговой обороны типа «Индепенденсия» английской постройки.
 ARA Libertad (1955) — вспомогательный крейсер времён «Освободительной революции».
 ARA Libertad (Q-2) — учебный корабль аргентинской постройки.

См. также 
 ARA (префикс)